A Biblioteca Nacional da Nicarágua foi fundada em 1882 sendo então uma das melhores bibliotecas da América Central com aproximadamente 3000 títulos. Já contou com mais de 25 diretores, dentre eles: advogados, periodistas, pedagogos universitários e escritores.

Devido a consecutivos problemas de caráter ambiental (terremotos, incêndios, inundações, etc) mudou várias vezes de localização, até que em julho de 1981 firma sua sede no Centro Comunitário Eduardo Contretas (seu local de fundação original).

No ano de 1980, entra em cooperação com a UNESCO trabalhando na promoção de uma rede nicaraguense de bibliotecas públicas assim como na criação do Centro de Catalogação Nacional Nicaraguense (CCN). Já em 1981 passa a desenvolver um projeto de desenvolvimento cultural nicaragüense junto ao Ministério da Cultura da Nicarágua que teve como resultado sua própria reorganização.

Em novembro de 1984, em parceria com uma empresa sueca, passaria a desenvolver sua automatização iniciando pela parte bibliográfica nacional, que posteriormente incorporaria os demais serviços por elas prestados. 

No ano de 1985, foi pioneira na implantação e desenvolvimento do Sistema MICROISIS, promovendo não somente a capacitação de pessoas como também de outras instituições que utilizariam esse sistema. Realizou o primeiro Fórum Internacional de Uso do MICROISIS em 1989.

Em 1990 criou uma base de dados a fim de abrigar todo material existente na biblioteca permitir uma maior agilidade no sistema de aquisição, seleção e descarte das obras. Já em 1993 a Biblioteca Nacional da Nicarágua implementa uma rede local de computadores que facilitaria o acesso aos serviços por ela prestados à população.

Ligações externas 
 Biblioteca Nacional da Nicarágua 

Nicarágua
Cultura da Nicarágua
Construções da Nicarágua